Emmendingen (stad), een stad in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Landkreis Emmendingen, een Landkreis in dezelfde deelstaat